Коросаль:

 Коросаль — місто в північній частині Белізу, адміністративний центр однойменного округу.
 Коросаль — один з округів Белізу.